Austin Scott peut désigner :

 Austin Scott (1848-1922), administrateur américain, président du Collège Rutgers ;
 Austin Scott (1969-), homme politique américain ;
 Austin Scott (1985-), joueur américain de football américain.

Voir aussi 

 Austin Wakeman Scott (1886-1981), professeur de droit américain.